

Personnalités 

 Eugène Moke (1916-2015), évêque catholique du Congo-Kinshasa ;
 Henri-Guillaume-Philippe Moke, auteur des Gueux de la mer (1827) et des Gueux des bois (1828)
 Marie Moke-Pleyel (1811-1875), pianiste belge ;
 Moke ou Moké (1950-2001), peintre congolais ;  
 Odette Moke-Kerbaul (1921-2017), résistante française ;  
 Wilfred Moke (1988-), joueur de football congolais.

Toponymie 
 Les Mokes (en hawaïen Na Mokulua), deux petites îles à Hawaï.